Brainville kan syfta på:

 Brainville, Manche, fransk kommun i departementet Manche
 Brainville, Meurthe-et-Moselle, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle
 Brainville-sur-Meuse, fransk kommun i departementet Haute-Marne
 Brainville AB, nordisk konsultmarknadsplats